Генна́дий Серге́евич Самоседенко ( — 29 апреля 2022, Ростов-на-Дону) — советский конник, участник Олимпийских игр. Мастер спорта международного класса.

Карьера 
Выступал за ДСО «Урожай».

На Олимпийских играх 1968 года в командном конкуре вместе с Виктором Матвеевым и Евгением Кузиным занял 12-е место.

Двукратный победитель Спартакиады народов СССР в 1967 и 1975 годах, многократный чемпион СССР, победитель и призёр международных соревнований, председатель тренерского совета Федерации конного спорта России в 1992—1998 годах, член президиума и представитель по ЮФО в ФКСР в 2004—2011 годах.

Работал на различных национальных и международных соревнованиях в качестве главного судьи.

Скончался 29 апреля 2022 года.

Примечания

Ссылки 
 

Конники СССР
Чемпионы СССР по конному спорту
Конники на летних Олимпийских играх 1968 года
Мастера спорта СССР международного класса
Спортивные судьи России